Fadoro (Mandrehe), een plaats in Indonesië
Fadoro (Gunungsitoli Idanoi), een plaats in Indonesië
Fadoro (Sirombu), een plaats in Indonesië